Sumpffieber ist:

 eine Tropenkrankheit, siehe Malaria
 frühere Bezeichnung für eine Leptospirose
 der Titel eines Romans von Vicente Blasco Ibañez, siehe Sumpffieber (Roman)
 der Tarnname einer militärischen Aktion der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs, siehe Unternehmen Sumpffieber